Jägerberg heißen folgende geographische Objekte:

Ortsteile:
 Jägerberg (Joachimsthal), früher Rückertshaus oder Rüdershaus, Wohnplatz der Stadt Joachimsthal, Landkreis Barnim, Brandenburg
 Jägerberg (Leiblfing), Ortsteil der Gemeinde Leiblfing, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Jägerberg (Wenzenbach), Ortsteil der Gemeinde Wenzenbach, Landkreis Regensburg, Bayern
 Jägerberg (Gemeinde Steyr), Katastralgemeinde der Stadt Steyr, Oberösterreich

Berge:
 Jägerberg (587 m), Berg in der Nähe von Althengstett, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Jägerberg (Fränkische Alb) (476 m), Berg der Frankenalb bei Riedenburg, Landkreis Kelheim, Bayern
 Jägerberg (345 m), Berg in der Nähe von Jena, Thüringen
 Jägerberg (252 m), Berg in der Nähe von Sieboldshausen, Gemeinde Rosdorf, Landkreis Göttingen, in Niedersachsen
 Großer Jägerberg (110 m), Erhebung des Höhenzugs Kühlung in Mecklenburg-Vorpommern
 Jägerberg (100 m), Erhebung des Höhenzugs Kühlung in Mecklenburg-Vorpommern

Weiteres:
 Jägerberg (Radebeul), Weingut mit Herrenhaus im sächsischen Radebeul
 Blockstelle Jägerberg, Bahnanlage in Velten

Siehe auch:
 Jagerberg
 Jägerburg
 Jägersberg
 Jaeger Hills